Parastratiosphecomyia är ett släkte av tvåvingar. Parastratiosphecomyia ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vapenflugor
Parastratiosphecomyia